US Food Network este o companie care deține în franciză restaurantele fast-food KFC din România
Compania se află în portofoliul grupului Altrom, controlat de omul de afaceri Gabriel Popoviciu.

Restaurantele KFC sunt prezente în România din 1996, investițiile totale în extinderea rețelei ridicându-se la opt milioane de euro.
KFC deține 30 de restaurante pe piața românească, în care lucrează peste 1.200 de angajați în august 2008.

Cifra de afaceri în 2007: 18 milioane euro

Note 

Companii din industria alimentară din România